The Word Magazine é um revista belga bi-anual, voltada ao estilo de vida, fotografia e arte.

Revistas da Bélgica
Cultura de Bruxelas